Nash se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Valentine Nash
 Thomas H. Nash III